Епархия Мбаики () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Мбаики, Центральноафриканская Республика. Юрисдикция епархии Мбаики распространяется на префектуру Лобае. Епархия Мбаики входит в митрополию Банги. Кафедральным собором епархии Мбаики является церковь Святой Жанны д'Арк.

История 
10 июня 1995 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Ad efficacius, которой учредил епархию Мбаики, выделив её из архиепархии Банги.

Ординарии епархии 
 епископ Гуэррино Перин M.C.C.I. (10.06.1995 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad efficacius

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Центральноафриканской Республики